Лау́ра Дави́довна Кеосая́н (; род. 8 февраля 1982, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино. Принадлежит к известной кинематографической династии Кеосаянов.

Биография 
Лаура Кеосаян родилась 8 февраля 1982 года в Москве, в семье кинематографистов.

В детстве пять лет прожила в Индии, где работал её отец Давид Эдмондович Кеосаян. Он представлял там «Совэкспортфильм».

Актёрская карьера Кеосаян началась в шесть лет, когда её дед, режиссёр и сценарист Эдмонд Кеосаян, снял её в эпизодической роли в художественной драме «Вознесение» (1988).

В 1997 году в возрасте пятнадцати лет исполнила драматическую роль еврейской девочки, прошедшей через геноцид евреев в Польше, в видеоклипе на песню «Скрипка-лиса» (музыка — Игорь Саруханов, автор слов — Александр Новиков) Игоря Саруханова. Клип снял дядя Лауры — кинорежиссёр и клипмейкер Тигран Кеосаян. Но после работы в этом клипе Кеосаян почувствовала себя не по возрасту взрослой и зареклась быть актрисой, так как съёмки дались ей, подростку, очень тяжело и физически, и эмоционально.

В 2004 году окончила Институт внешнеэкономических связей (ИВЭС) Московского государственного института международных отношений (университета) МИД РФ (МГИМО МИД РФ) по специальности «маркетинг» с присвоением квалификации «экономист». Учась на выпускном пятом курсе, Кеосаян поняла, что очень несчастна. Поэтому в день защиты диплома, несмотря на протесты родных, отправилась на прослушивание в «Щуку» и в Школу-студию МХАТ.

В 2008 году окончила актёрский факультет Театрального института имени Бориса Щукина (художественный руководитель курса — Владимир Иванов), в том же году была принята в труппу Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова.

С 2011 года сотрудничала с московским театром «C. А. Д.», в котором была занята в спектакле «Аркадия» по одноимённой пьесе Тома Стоппарда режиссёра Ирины Пахомовой.

Снялась в художественных фильмах и телесериалах: «Кодекс чести 2» (2004), «Любовница» (2005), «Рекламная пауза» (2005), «Любовь на острие ножа» (2007), «Девочка» (2008), «Склифосовский» (2012—2013), «Джуна» (2015) и других.

По сообщениям СМИ от 17 сентября 2015 года, после съёмок в главной роли в многосерийном телефильме «Джуна», Лаура Кеосаян была срочно госпитализирована на лечение в специализированную клинику, где врачи-косметологи несколько месяцев приводили в порядок её кожу. Причиной экстренного вмешательства стало многократное принудительное состаривание лица молодой актрисы с помощью специального голливудского клея, стягивающего кожу и делающего её морщинистой, что могло повлечь за собой интоксикацию всего организма.

Семья 
Дед — Эдмонд Кеосаян (9 октября 1936 — 21 апреля 1994), кинорежиссёр. Бабушка — Лаура Геворкян (Кеосаян; род. 28 января 1939), актриса театра и кино.

Отец — Давид Кеосаян (10 апреля 1961 — 19 октября 2022), российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Мать — Анаида Кеосаян, художник.

Брат — Эдмонд Кеосаян (род. 1987), администратор на съёмочной площадке.

Дядя — Тигран Кеосаян (род. 4 января 1966), кинорежиссёр, актёр, сценарист, клипмейкер и телеведущий.

Муж — Иван Рудаков (19 октября 1978 — 16 января 2022), актёр театра и кино, режиссёр. Лаура и Иван познакомились на съёмках телесериала «Цыганочка с выходом» (2008). Супруги были разведены, но поддерживали дружеские отношения. Дочь — Серафима (род. 2011). Крёстной матерью Серафимы является актриса Екатерина Вуличенко.

Творчество

Театральные работы

Государственный академический театр имени Е. Б. Вахтангова 
 2008 — «Белая акация» по одноимённой оперетте Исаака Дунаевского (режиссёр — Владимир Иванов) — Ольга Ивановна, жена Петра Чумакова
 2008 — «Берег женщин», пластическая композиция по песням Марлен Дитрих (хореограф-постановщик — Анжелика Холина) — соло
 «Карлсон, который живёт на крыше», антреприза-мюзикл по повести «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» Астрид Линдгрен (Фонд Герарда Васильева и Академия детского мюзикла на сцене Театра имени Е. Б. Вахтангова; режиссёр — Жанна Жердер) — фрекен Хильдур Бок, домработница родителей Малыша

Театр «C. А. Д.» (Москва) 
 2011 — «Аркадия» по одноимённой пьесе Тома Стоппарда (режиссёр — Ирина Пахомова; премьера — 8 мая 2011 года).
 2013 — «Балаган» по одноимённой пьесе Чарльза Мори (режиссёр — Ирина Пахомова; премьера — 22 мая 2013 года) — Сюзанна Хантсмен, режиссёр

Фильмография 
  — Вознесение — эпизод
  — Ландыш серебристый 2 (серия № 8 «Крепкий сон разума») — учётчица
 2004 — Кодекс чести 2 (фильм № 1 «Свидетель должен умереть») — Ася Битарова
  — Любовница — Кристина, секретарь
 2005 — Рекламная пауза — ассистентка
  — Три полуграции — секретарь Алисы Витольдовны
  — Любовь на острие ножа — Лаура Саркисова (Ляля), внучка Армена Саркисова
 2007 — Закон и порядок. Преступный умысел (фильм № 4 «Под прикрытием») — Лилия Толбухина, дочь Игоря Толбухина
 2007 — Марш Турецкого. Возвращение Турецкого (фильм № 3 «Триада») — Марина
  — Девочка — Маня
 2008 — Цыганочка с выходом — Лигита, цыганка-танцовщица (главная роль)
  — Не отрекаются любя… — Юлия
  — Судьбы загадочное завтра — Лачи, ясновидящая
 2010 — Вера. Надежда. Любовь — Неля, дочь Зои
 2010 — Последние римляне
 2010 — Единственный мужчина — Лера
 2010 — Варенька. И в горе, и в радости — Зара
 2010 — Москва. Центральный округ 3 (фильм № 13 «Вера и доверие») — Армине  — Морские дьяволы 5 (серия № 17 «Предсвадебная лихорадка») — Тина
  — Склифосовский (1 сезон) — Эмма Луспарян, любовница Брагина, анестезиолог
 2012 — Собачья работа — Белла, певица  — Склифосовский (2 сезон) — Эмма Луспарян, любовница Брагина, анестезиолог
 2013 — Шагал — Малевич — подруга Беллы
 2013 — Визит — Дина бинт Абдул-Хамид, королева Иордании
  — Манекенщица — Катя, манекенщица
 2014 — Море. Горы. Керамзит — Аэлита, сестра Офелии
 2014 — Боцман Чайка — Алевтина
  — Главный — жена Глушко
 2015 — Джуна — Джуна (Евгения Ювашевна Давиташвили), советская и российская целительница
  — Моя любимая свекровь — Анжела, бывшая жена Ивана
  — Страсть — Инга
 2018 — Крымский мост. Сделано с любовью! — Ника
  — В клетке — Фирдаус

Примечания

Ссылки 
 Кеосаян Лаура Давидовна. Биография, фильмография, фотографии актрисы. // ruskino.ru
 Светлана Усанкова. Лаура Кеосаян: актриса по семейной традиции. // nashfilm.ru

Выпускники МГИМО
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Лаура Давидовна
Дети-актёры СССР